Sono famose per aver interpretato la piccola Rose Wilder nella serie americana La casa nella prateria. In seguito hanno interpretato Hope Hazard nella miniserie Nord e Sud II.

Talvolta, il nome di Michele è erratamente indicato con Michelle, o Brenda. Quest'ultimo errore è dovuto a Dean Butler, che le ha scambiate con Wendi e Brenda Turnbaugh in un'intervista.

Collegamenti esterni 
 
 

Coppie di fratelli o sorelle